Большая Сестра:

 Большая Сестра (река) — Московская область
 Большая Сестра (посёлок) — Московская область, Лотошинский район